Evansville – település Alaszka államban az Amerikai Egyesült Államokban
Evansville – település Arkansas államban az Amerikai Egyesült Államokban
Evansville – település Kalifornia államban az Amerikai Egyesült Államokban
Evansville – település Indiana államban az Amerikai Egyesült Államokban
Evansville – település Illinois államban az Amerikai Egyesült Államokban
Evansville – település Minnesota államban az Amerikai Egyesült Államokban
Evansville – település Missouri államban az Amerikai Egyesült Államokban
Evansville – település Wisconsin államban az Amerikai Egyesült Államokban
Evansville – település Wyoming államban az Amerikai Egyesült Államokban